Il doppio del torneo di tennis ATP German Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jan Kodeš e Tomáš Šmíd che hanno battuto in finale Mark Edmondson e John Marks 6-3, 6-1, 7-6.

Teste di serie 

 Wojciech Fibak /  Tom Okker (quarti di finale)
 Víctor Pecci /  Balázs Taróczy (primo turno)
 Bob Carmichael /  Bruce Manson (secondo turno)
 Ross Case /  Brian Gottfried (semifinali)

 Jan Kodeš /  Tomáš Šmíd (campioni)
 Mark Edmondson /  John Marks (finale)
 John Alexander /  Phil Dent (secondo turno)
 Željko Franulović /  Heinz Günthardt (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP German Open 1979